Jméno Charlottenhof  neslo či nese více sídel:

 Zámek Charlottenhof – palác v Postupimi v Brandenbursku

Charlottenhof je německé jméno více sídel:
 Aegviidu – městys a zároveň samosprávná obec (Aegviidu vald) v estonském kraji Harjumaa
 Bogusławiec – ves v Západopomořanské vojvodství v Polsku
 Bugrino – sídlo v Kaliningradské oblasti Ruska